Jurij Goličič, slovenski hokejist, * 6. april 1981, Kranj.

Goličič je svojo profesionalno kariero začel leta 1996 v klubu HK Sportina Bled, velik del kariere je igral za ZM Olimpijo, od sezone 2000 pa je član kluba HK Acroni Jesenice. V sezoni 2008/09 je prestopil k HDD Tilia Olimpija, a tam ni dobival dovolj priložnosti, zato je sredi sezone prestopil v Združeno kraljestvo k moštvu Nottingham Panthers. Za končnico se je vrnil k Olimpiji, kjer je nastopal tudi v sezoni 2009/10, po kateri se je upokojil. V sezonah 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08 je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na osmih svetovnih prvenstvih, od tega štirih v elitni diviziji.

Tudi njegov brat Boštjan je hokejist.

Pregled kariere 

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cumberland Grads
| CJHL
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 98/99
|
| 38
| 15
| 12
| 27
| +13
| 0
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|-
| Owen Sound Platers
| OHL
| 99/00
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 9
| 20
| 29
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 01
|
| 4
| 2
| 5
| 7
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 8
| 5
| 13
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 12
| 16
| 28
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| +20
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 26
| 12
| 11
| 23
|
| 14
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Havířov Panthers
| Češka 2. liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 7
| 5
| 12
|
| 6
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 26
| 7
| 15
| 22
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 14
| 14
| 13
| 27
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05|
| 3| 3| 0| 3| 0| 0|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 05|
| 6| 1| 1| 2| -2| 4|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 18
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 10
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 10
| 15
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 06|
| 6| 0| 0| 0| -1| 10|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 3
| 7
| 10
| -5
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 07|
| 5| 0| 1| 1| +2| 10|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 44
| 14
| 9
| 23
| -6
| 34
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -2
| 2
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| 
| 4
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 08|
| 5| 0| 0| 0| -1| 2|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 32
| 2
| 4
| 6
| -20
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Nottingham Panthers
| Britanska liga
| 08/09
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 09|
| 5| 0| 1| 1| +1| 4'''
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 12
| 20
| 32
| 
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 8
| 14
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 510
| bgcolor="#7FFF00" | 142
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 320
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 383
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti Cumberland Grads
Hokejisti Owen Sound Platers
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Nottingham Panthers
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih